

Osobe 
 Bahar Kizil (rođena 1988.), njemačka pjevačica i tekstopisac

Geografija 
Kina:
 Pećine Kizil, budističke pećine uklesane u stijene, u Kini

Turska:
 Kızıl Kule, glavna turistička atrakcija u turskom gradu Alanya
 Kizil (rijeka) (), najduža rijeka u Turskoj

Rusija:
 Kizil (pritok Uršaka) rijeka u Rusiji, pritok Uršaka
 Kizil (grad), glavni grad Republike Tuve u Rusiji
 Zračna luka Kizil, zračna luka u Tuvi

Kazahstan:
 Kyzyl (rudnik), rudnik u Kazahstanu

Moldavija:
 Ștefan Vodă, grad u Moldaviji, nekad se zvao Kizil

Povezani članci 
 Bitka kod Kızıl Tepe
 Masakr u Kizilu